El Campeonato Asiático de Judo es la máxima competición de judo a nivel asiático. Es organizado desde 1966 por la Unión Asiática de Judo (JUA).

Ediciones

Medallero histórico
Actualizado hasta Nursultán 2022.

Véase también 
 Judo en los Juegos Olímpicos
 Campeonato Mundial de Judo
 Campeonato Africano de Judo
 Campeonato Europeo de Judo
 Campeonato de Oceanía de Judo
 Campeonato Panamericano de Judo

Notas

Referencias

Enlaces externos
 Página oficial de la Unión Asiática de Judo .

 
+C2
Judo